Latijn voor "vanaf de stichting van de stad":
Ab urbe condita (jaartelling); Romeinse jaartelling
Ab urbe condita (boek); historisch werk van Titus Livius